Чемпионат мира по фигурному катанию 1995 года был проведён Международным союзом конькобежцев 7—12 марта в Бирмингеме, Великобритания. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель Китая Чэнь Лу, среди мужчин представитель Канады Элвис Стойко, среди пар  представители Чехии Радка Коваржикова и Рене Новотны, представители России Оксана Грищук и Евгений Платов победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = Не закончила соревнования

Пары

WD = Не закончили соревнования

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1995
Март 1995 года
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме